Malonogometni klub "Torcida" (MNK Torcida; Torcida Split; Tocida) je futsal klub iz Splita, Splitsko-dalmatinska županija.  
U sezoni 2021./22. klub je izborio "1. HMNL".   
Klupska boja je bijela.

O klubu 
MNK "Torcida" je osnovan 1983. godine kao malonogometna momčad navijačke skupine Torcida. Momčad "Torcide" je bila sastavljena od postojećih igrača nogometa i malog nogometa, te se natjecala u lokalnim ligama i turnirima, poput "Zimskog kupa Dalmacije". Prvi predsjednik je bio Ante Ivanišević.  
1996. godine se  "Torcida" službeno registrira pri Hrvatskom nogometnom savezu, te se natjecala u "ŽMNL Splitsko-dalmatinskoj" i "2. HMNL - Jug", koju osvaja u sezonama 1999./2000., 2001./02. i 2002./03, te postaje članom "1. HMNL", u kojoj igraju idućih godina, a u sezoni 2004./05. postaju doprvaci Hrvatske. Od sezone 2011./12. klub se ponovno natječe u "2. HMNL - Jug".  
Klub je često u dodatku nosio i ime sponzora.

Uspjesi  
 1. HMNL 
 doprvak: 2004./05.

 2. HMNL - Jug 
 prvak: 1999./2000., 2001./02., 2002./03.,2021./2022.

 1. ŽMNL Splitsko-dalmatinska 
 prvak: 1997./98.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Torcida

Vanjske poveznice 
 MNK TORCIDA Futsal Club, facebook stranica 
 mnk-torcida.hr, wayback arhiva 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB TORCIDA SPLIT 
 old.futsalplanet.com, Torcida Split

Izvori 
 
 dalmacijadanas.hr, ISPISALI POVIJEST Balunjeri MNK-a Torcida počinju slaviti 35. rođendan feštom na Gripama, objavljeno 2. studenog 2018., pristupljeno 21. kolovoa 2019. 
 Ivo Reić: 50 lita udruge maloga baluna, Split, 2017.,  
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  
 Ante Duplančić: Mali nogomet u Splitu : 1965. – 2007. , Split, 2007.,  
 bisnode,hr, Malonogometni klub "Torcida " Split 
 poslovna.hr, Malonogometni klub Torcida Split 
 

Torcida
Torcida